Бискупи́це () — село в Польше, в сельской гмине Мехув Мехувского повята Малопольского воеводства.

Село располагается в 4 км от административного центра повята города Мехув и в 33 км от административного центра воеводства города Краков. Расположено в долине реки Шренява.

Население около 400 человек.

В 1975—1998 годах село входило в состав Келецкого воеводства.

Примечания

Ссылки 
  Biskupice, Słownik geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom I (Aa — Dereneczna), 1880
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты гмины Мехув